Далёкое (), село,
Радгосповский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320685103. Население по переписи 2001 г. составляет 182 (90/92 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Далёкое - самый южный населенный пункт Харьковской области.

Находится в месте слияния балок Журавка и Корсиковская
в семи км от села Вишнёвое.

История 
 1928 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 23 павших воина.

Известные люди 
 Бобрышева, Людмила Викторовна — почетное звание «Мать-героиня»

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района